Monte Cervantes ist der Name folgender Schiffe:

 Monte Cervantes (Schiff, 1928)
 Monte Cervantes, Typschiff der Monte-Klasse (2004)